Вальденберг, Исаак Яковлевич
 Вальденберг, Михаил Романович